Irwin (Pensilvânia)
Irwin (Carolina do Sul)
Irwin (Illinois)
Irwin (Idaho)
Irwin (Iowa)
Condado de Irwin
IRWIN Tools - Fabricante de ferramentas

Desambiguação